Modifikace (z lat. modus, míra, způsob a facere, dělat) znamená obecně změnu, úpravu nebo variantu.

Ve speciálním významu
 změnu nebo proměnu:
 Modifikace taveniny – metalurgie – Proces, kdy přidáváme do taveniny chem. sloučeniny, které zajistí při tuhnutí vhodný tvar zrn nebo krystalů určité složky.
 Posttranskripční modifikace – molekulární genetika
 Posttranslační modifikace
 variantu struktury chemické látky:
 Alotropie – schopnost prvku vyskytovat se ve více strukturních formách
 Polymorfie – schopnost látky krystalovat ve více krystalových strukturách
 určitou verzi, variantu typu u výrobku nebo standardu

Viz také
 Geneticky modifikovaný organismus